Poreč Trophy 2021 var den 32. udgave af det kroatiske cykelløb Poreč Trophy. Det 156 km lange linjeløb blev kørt den 7. marts 2021 på en rundstrækning med start og mål i Poreč i den vestligste del af landet. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Italienske Filippo Fiorelli fra Bardiani CSF Faizanè vandt løbet efter en spurt, hvor han henviste Enrique Sanz og Tilen Finkšt til de sidste to pladser på podiet.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2021
UCI Europe Tour 2021